Harth (nach einem steil abfallenden Höhenzug) steht für:
 Harth (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Harth Musik Verlag, deutscher Musikverlag zu DDR-Zeiten

Orte
 Harth (Büren), Ortsteil von Büren (Westfalen)
 Harth (Ruppichteroth), Ortsteil von Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis
 Harth (Gemeinde Geras) Katastralgemeinde und Ortsteil von Geras in Niederösterreich
 Harth (Landkreis Greiz), ehemalige Gemeinde im Landkreis Greiz, Thüringen

Gebiete
 Harth (Bad Berka), Höhenzug und Waldgebiet westlich von Bad Berka oberhalb der Ilm
 Harthwald, Waldgebiet östlich von Mülhausen in Frankreich
 Neue Harth, Waldgebiet bei Leipzig
 Große Harth (max. ), Höhenzug und Waldgebiet bei Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Haardt
 Hard (Begriffsklärung)
 Hardt
 Hart